Le  Championnat d'Irlande du Nord de football se déroule en 1933-1934. 

Linfield FC remporte le championnat. C’est son dix-septième titre national. Linfield a écrasé le championnat, terminant 9 points devant son second, Belfast Celtic. Le grand club de Belfast réalise aussi le doublé Coupe/Championnat en écrasant Cliftonville FC 5-0 en finale de la Coupe d’Irlande du Nord.

Les 14 clubs participants 
 Ards FC
 Bangor FC
 Ballymena United
 Belfast Celtic
 Cliftonville FC
 Coleraine FC
 Derry City FC
 Distillery FC
 Glenavon FC
 Glentoran FC
 Larne FC
 Linfield FC
 Newry Town
 Portadown FC

Classement 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi 
 Championnat d'Irlande du Nord de football de D1

Lien externe 
 Les résultats du championnat nord-irlandais sur rsssf.com

1934
Irlande du Nord
Irlande du Nord